T.U.K est une marque de chaussures punk britannique, implantée à San Diego, en Californie, et créée en 1991. La marque est principalement connue pour ses modèles sous licence de Creepers.

Lien externe 

 Site officiel

Mode punk
Fabricant de chaussures